Miejscowości w USA:
 Westmont – jednostka osadnicza w stanie Kalifornia, w hrabstwie Los Angeles
 Westmont – wieś w stanie Illinois, w hrabstwie DuPage
 Westmont – miasto w stanie Pensylwania, w hrabstwie Cambria